

Persone
 Amilcare Bietti (1869-1930) – medico italiano
 Giambattista Bietti (1907-1977) – medico italiano
 Leonida Bietti (1899 – ...) – calciatore italiano

Altro
 Edizioni Bietti – casa editrice italiana
 Rifugio Bietti-Buzzi – rifugio di Mandello del Lario, nelle Prealpi lombarde, Italia